Chiappa (ital.: Gesäßbacke) bezeichnet:
 Chiappa-Halbinsel, eine Halbinsel im Süden Korsikas
 Chiappa, Stadtviertel von La Spezia
 Chiappa, Ortsteil von Isola d’Asti
 Chiappa, Ortsteil von San Bartolomeo al Mare
 Chiappa, Ortsteil von Valbrevenna
 Punta Chiappa, Landzunge in Ligurien nahe Portofino

Chiappa ist der Familienname folgender Personen:
 Imelda Chiappa (* 1966), italienische Radsportlerin
 Roberto Chiappa (* 1973), italienischer Radsportler